Lake Dow kan syfta på följande platser:

Botswana 

 Lake Xau, periodisk sjö, Central,

USA 

 Lake Dow (reservoar i USA), Georgia, Henry County, 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar